Никола́й Васи́льевич Боборы́кин ( — ) — офицер Русской императорской армии. Кавалер ордена Святого Георгия IV степени.

Биография 
Участвовал в Русско-шведской войне 1788—1790 годов в чине поручика лейб-гвардии Семёновского полка.22 августа 1789 года за участие в Первом Роченсальмском сражении награждён орденом Святого Георгия IV степени:

«За мужественные подвиги и храбрость, оказанные 13 августа 789 года во время сражения галерного Российского флота с Шведским».

Умер 22 июля 1814 года. Похоронен в церкви Преподобного Димитрия Спасо-Прилуцкого монастыря в городе Вологде.

Жена (с июля 1797 года) — Елизавета Федоровна Бессонова, дочь коллежского советника, полковника Федора Михайловича Бессонова (ум. 1784); во втором браке за подполковником Фрей.

Примечания

Библиография 
 Боборыкин Николай Васильевич // Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник / Отв. сост. В. М. Шабанов; Федеральное архивное агентство; Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). — М.: Русскій міръ, 2004. — С. 189.
 Рожков И. А. Заглянуть за документ. — М.: Сентябрь, 2011. — С. 158—160.

Ссылки